The Loved Ones (film), een Australische horrorfilm uit 2009
 The Loved Ones (band), een Amerikaanse punkband
 The Loved Ones (album), een gelijknamig album van deze band
 The Loved One, een Amerikaanse komediefilm uit 1965